Hannah Montana si può riferire a:
 Hannah Montana, la serie televisiva prodotta da Disney Channel.
 Hannah Montana: The Movie, il film del 2009
 Miley Stewart, il personaggio della serie.
 Personaggi di Hannah Montana, la lista dei personaggi della serie.
 Miley Cyrus, l'attrice che interpreta Hannah Montana, che nei suoi concerti prende veramente il nome di "Hannah Montana".

Musica 
Hannah Montana, colonna sonora della prima stagione della serie del 2006.
Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus, colonna sonora della seconda stagione della serie e album di debutto di Miley Cyrus del 2007.
Hannah Montana 2: Non-Stop Dance Party, primo album di remix delle canzoni della serie del 2008.
Hannah Montana Hits Remixed, secondo album di remix delle canzoni della serie del 2008.
Hannah Montana: the Movie, colonna sonora dell'omonimo film del 2009.
Hannah Montana 3, colonna sonora della terza stagione della serie del 2009.
Hannah Montana Forever, colonna sonora della quarta stagione della serie del 2010.
Hannah Montana, brano musicale del 2013 del trio Migos.